Brüder vom Heiligen Kreuz steht für folgende katholischen Gemeinschaften:

 Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz
 Kongregation vom Heiligen Kreuz
 Regularkanoniker vom Heiligen Kreuz